Кази́меж Де́йна (; 23 октября 1947 — 1 сентября 1989) — польский футболист, призёр чемпионата мира 1974 года, олимпийский чемпион 1972 года.

Биография 
В 1969 и 1970 годах стал чемпионом Польши в составе «Легии». 24 апреля 1968 года дебютировал за национальную сборную в матче против Турции в Хожуве. Дейна завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году и бронзу на чемпионате мира 1974 года. На олимпийских играх 1972 года Казимеж стал лучшим бомбардиром турнира с 9 голами. В 1976 году польская сборная вышла в финал олимпийского футбольного турнира, завоевав серебряные медали.

В 1981 году снялся в художественном фильме «Бегство к победе» в роли Пауля Волчека. В том же году Казимеж эмигрировал в США, где выступал за команду «Сан-Диего Сокерз».

Погиб 1 сентября 1989 года в автомобильной катастрофе за рулём своего Dodge Colt в Сан-Диего.

В 1994 году был выбран Польским футбольным союзом и читателями польских спортивных изданий лучшим футболистом Польши всех времён.

В футбольном клубе «Легия» за Дейной закреплён игровой номер 10.

Достижения

Командные 
 Чемпион Польши (2): 1968/69, 1969/70.
 Обладатель кубка Польши: 1973.
 Бронзовая медаль чемпионата мира: 1974.
 Золотая медаль Олимпийских игр: 1972.
 Серебряная медаль Олимпийских игр: 1976.

Личные 
 Обладатель «Бронзового мяча»: 1974
 Футболист года в Польше (3): 1969, 1972, 1973
 Лучший бомбардир турнира Олимпийских игр: 1972

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика за сборную на RSSSF
 
 Официальный сайт игрока
 Памятное видео
 Памятное видео
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Олимпийские чемпионы от Польши
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Сан-Диего Сокерз»
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки